Флаг муниципального образования Льво́вское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 октября 2010 года решением Совета Львовского сельского поселения № 73 и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6549.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине изображение фигур герба поселения: жёлтого льва, держащего белый землемерный циркуль».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности Львовского сельского поселения.

Символика льва на флаге поселения многозначна:

— лев указывает на название сельского поселения — Львовское, делая композицию герба гласной.

— Лев, держащий землемерный циркуль, напоминает о наиболее распространённой версии происхождения названия села, которое стало именоваться с 1897 года от фамилии отставного гвардии поручика Н. А. Львова. После окончания Кавказской войны, согласно приказу по Кавказскому военному округу в ноябре 1865 года, были наделены земельными участками вдоль левого берега реки Кубань генералы и полковники. Один из таких участков был приобретён в 1881 году наследниками отставного гвардии поручика Н. А. Львова, где из бывших хуторов: Цегельня, Ново-Рождественский, Дмитровский и других было образовано село Львовское.

— Лев, держащий землемерный циркуль, образно символизирует основу экономики муниципального образования — сельское хозяйство.

— Лев — символ мужества, силы, благородства, благополучия; лев — хозяин земель, защитник.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания